Dit is een chronologische lijst van verhalen van Suske en Wiske. De chronologie is gebaseerd op de eerste verschijning van voorpublicatie. Wanneer een verhaal niet is voorgepubliceerd wordt de datum van de verschijningsdatum van het eerste album vermeld.

Het nummer in de eerste kolom is het volgnummer van de verhalen, dus in de volgorde waarin alle verhalen ooit verschenen zijn. Een aantal verhalen is in een of meer series uitgebracht, en het nummer dat in die serie gebruikt is, staat in de betreffende kolom. De meest voorkomende verschijningsvorm is de VK-kolom. De nummers die daar gebruikt zijn, zijn de nummers die voor op een dergelijk boek worden aangetroffen.

In het overzicht staan ook de nummers van de reeksen waarin het verhaal verscheen:
 VO - Vlaamse ongekleurde reeks (1946-1959)
 BR - Blauwe reeks (1952-1957)
 HO - Hollandse ongekleurde reeks (1953-1959)
 VT - Vlaamse tweekleurenreeks (1959-1964)
 HT - Hollandse tweekleurenreeks (1959-1964)
 GT - Gezamenlijke tweekleurenreeks (1964-1966)
 VK - Vierkleurenreeks (1967-heden)
 SK - Strip Klassiek reeks (1981-1984)
DS - Dubbelstrips (1985-1987)
 RK - Rode Klassiek reeks (1993-1999)
BK - Blauwe Klassiek reeks (1993-1997)
 PR - Pocket Reeks (2007-2014)
 CL - Suske en Wiske Classics (2017-2019)
 HR - Hommage reeks (2017-heden)

Suske en Wiske